Первая футбольная лига Боснии и Герцеговины 1995/1996 () — 2-й сезон чемпионата Боснии и Герцеговины по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Чемпионат Боснии и Герцеговины на rsssf.com

1995/1996
Босния и Герцеговина
Босния и Герцеговина
1995 год в Боснии и Герцеговине
1996 год в Боснии и Герцеговине
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1995/1996